A eleição municipal de Rio Branco em 1988 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito Adalberto Aragão (PMDB) terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1989. Jorge Kalume (PDS) foi eleito prefeito da capital acriana.

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Rio Branco/AC
1988